Storkobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Storkobben, Sottunga, Åland, 
 Storkobben (Kökar, Åland), 
 Storkobben, Kyrkslätt, Nyland, 
 Storkobben, Sibbo, Nyland, 
 Storkobben, Lovisa, Nyland,

Se även
Storkobban
Storklobben

Robotskapade Finlandförgreningar